The Face in the Mirror – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Selig Polyscope Company
 The Face in the Mirror -– cortometraggio del 1916 diretto da Charles Ashley
 The Face in the Mirror – raccolta di racconti di Denys Val Baker del 1971